Nakstad ist der Familienname folgender Personen:

 Espen Nakstad (* 1975), norwegischer Arzt, Forscher und Autor
 Maria Strøm Nakstad (* 1991), norwegische Skilangläuferin